Körnerweg steht für:

 Körnerweg (Dresden), Straße in Dresden-Loschwitz
 Körnerweg (Radebeul), Straße in Radebeul-Niederlößnitz, siehe Liste der Straßen und Plätze in Radebeul-Niederlößnitz

Siehe auch:
 Körnerstraße